Галеш () является традиционной обувью Ирана. 

В отличие от большинства галош, «галеш» всегда соткан вручную и из особых тканей. 

Это то, что люди в Персии носили до распространения современной обуви, особенно в провинциях северного Ирана. 

Галеш всё ещё производится сегодня, но в категории изделий кустарного промысла и культурной продукции.

См. также 
 Искусство Ирана 
 Гивех 
 Виды обуви

Обувь